Imię i nazwisko Attila Szabó nosili lub noszą m.in.:

 Attila Szabó (ur. 1963) – węgierski kajakarz kanadyjkarz, olimpijczyk z 1988
 Attila Szabó (ur. 1966) – słowacki kajakarz, olimpijczyk z 1988, 1992 i 1996
 Attila Szabó (ur. 1968) – węgierski muzyk, były członek zespołu Bulldózer
 Attila Szabó (ur. 1984) – węgierski lekkoatleta wieloboista, olimpijczyk z 2012